FP poate fi:
 Polinezia Franceză, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Fondul Proprietatea, companie deținută de Statul Român